Foxton (Cambridgeshire), Engeland
 Foxton (County Durham), Engeland
 Foxton (Leicestershire), Engeland
 Foxton (North Yorkshire), Engeland
 Foxton Locks, op de Grand Union Canal, in Leicestershire, Engeland
 Foxton (Nieuw-Zeeland), op het Noordereiland
 Foxton Beach
 Foxton (Colorado), Verenigde Staten